XXXV Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошёл c 28 октября по 4 ноября 2001 года в Генте (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2001
Спортивная гимнастика
Октябрь 2001 года
Ноябрь 2001 года
Чемпионаты мира в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Генте
Международные соревнования по гимнастике в Бельгии